Dit is een lijst van planetoïden 1101-1200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (1101) Clematis || 1928 SJ || 22 september 1928|| K. Reinmuth
|-
| (1102) Pepita || 1928 VA || 5 november 1928 || J. Comas Solá
|-
| (1103) Sequoia || 1928 VB || 9 november 1928 || W. Baade
|-
| (1104) Syringa || 1928 XA || 9 december 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1105) Fragaria || 1929 AB || 1 januari 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1106) Cydonia || 1929 CW || 5 februari 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1107) Lictoria || 1929 FB || 30 maart 1929 || L. Volta
|-
| (1108) Demeter || 1929 KA || 31 mei 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1109) Tata || 1929 CU || 5 februari 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1110) Jaroslawa || 1928 PD || 10 augustus 1928 || G. N. Neujmin
|-
| (1111) Reinmuthia || 1927 CO || 11 februari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1112) Polonia || 1928 PE || 15 augustus 1928 || P. F. Shajn
|-
| (1113) Katja || 1928 QC || 15 augustus 1928 || P. F. Shajn
|-
| (1114) Lorraine || 1928 WA || 17 november 1928 || A. Schaumasse
|-
| (1115) Sabauda || 1928 XC || 13 december 1928 || L. Volta
|-
| (1116) Catriona || 1929 GD || 5 april 1929 || C. Jackson
|-
| (1117) Reginita || 1927 KA || 24 mei 1927 || J. Comas Solá
|-
| (1118) Hanskya || 1927 QD || 29 augustus 1927 || S. Beljavskij, N. Ivanov
|-
| (1119) Euboea || 1927 UB || 27 oktober 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1120) Cannonia || 1928 RV || 11 september 1928 || P. F. Shajn
|-
| (1121) Natascha || 1928 RZ || 11 september 1928 || P. F. Shajn
|-
| (1122) Neith || 1928 SB || 17 september 1928 || E. Delporte
|-
| (1123) Shapleya || 1928 ST || 21 september 1928 || G. N. Neujmin
|-
| (1124) Stroobantia || 1928 TB || 6 oktober 1928 || E. Delporte
|-
| (1125) China || 1957 UN1 || 30 oktober 1957 || Purple Mountain Observatory
|-
| (1126) Otero || 1929 AC || 11 januari 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1127) Mimi || 1929 AJ || 13 januari 1929 || S. J. Arend
|-
| (1128) Astrid || 1929 EB || 10 maart 1929 || E. Delporte
|-
| (1129) Neujmina || 1929 PH || 8 augustus 1929 || P. Parchomenko
|-
| (1130) Skuld || 1929 RC || 2 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1131) Porzia || 1929 RO || 10 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1132) Hollandia || 1929 RB1 || 13 september 1929 || H. van Gent
|-
| (1133) Lugduna || 1929 RC1 || 13 september 1929 || H. van Gent
|-
| (1134) Kepler || 1929 SA || 25 september 1929 || M. F. Wolf
|-
| (1135) Colchis || 1929 TA || 3 oktober 1929 || G. N. Neujmin
|-
| (1136) Mercedes || 1929 UA || 30 oktober 1929 || J. Comas Solá
|-
| (1137) Raïssa || 1929 WB || 27 oktober 1929 || G. N. Neujmin
|-
| (1138) Attica || 1929 WF || 22 november 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1139) Atami || 1929 XE || 1 december 1929 || O. Oikawa, K. Kubokawa
|-
| (1140) Crimea || 1929 YC || 30 december 1929 || G. N. Neujmin
|-
| (1141) Bohmia || 1930 AA || 4 januari 1927 || M. F. Wolf
|-
| (1142) Aetolia || 1930 BC || 24 januari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1143) Odysseus || 1930 BH || 28 januari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1144) Oda || 1930 BJ || 28 januari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1145) Robelmonte || 1929 CC || 3 februari 1929 || E. Delporte
|-
| (1146) Biarmia || 1929 JF || 7 mei 1929 || G. N. Neujmin
|-
| (1147) Stavropolis || 1929 LF || 11 juni 1929 || G. N. Neujmin
|-
| (1148) Rarahu || 1929 NA || 5 juli 1929 || A. N. Deutsch
|-
| (1149) Volga || 1929 PF || 1 augustus 1929 || E. F. Skvortsov
|-
| (1150) Achaia || 1929 RB || 2 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1151) Ithaka || 1929 RK || 8 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1152) Pawona || 1930 AD || 8 januari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1153) Wallenbergia || 1924 SL || 5 september 1924 || S. Beljavskij
|-
| (1154) Astronomia || 1927 CB || 8 februari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1155) Aënna || 1928 BD || 26 januari 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1156) Kira || 1928 DA || 22 februari 1928 || K. Reinmuth
|-
| (1157) Arabia || 1929 QC || 31 augustus 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1158) Luda || 1929 QF || 31 augustus 1929 || G. N. Neujmin
|-
| (1159) Granada || 1929 RD || 2 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1160) Illyria || 1929 RL || 9 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1161) Thessalia || 1929 SF || 29 september 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1162) Larissa || 1930 AC || 5 januari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1163) Saga || 1930 BA || 20 januari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1164) Kobolda || 1930 FB || [19 maart 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1165) Imprinetta || 1930 HM || 24 april 1927 || H. van Gent
|-
| (1166) Sakuntala || 1930 MA || 27 juni 1927 || P. Parchomenko
|-
| (1167) Dubiago || 1930 PB || 3 augustus 1927 || E. F. Skvortsov
|-
| (1168) Brandia || 1930 QA || 25 augustus 1927 || E. Delporte
|-
| (1169) Alwine || 1930 QH || 30 augustus 1927 || M. F. Wolf, M. A. Ferrero
|-
| (1170) Siva || 1930 SQ || 29 september 1927 || E. Delporte
|-
| (1171) Rusthawelia || 1930 TA || 3 oktober 1927 || S. J. Arend
|-
| (1172) Äneas || 1930 UA || 17 oktober 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1173) Anchises || 1930 UB || 17 oktober 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1174) Marmara || 1930 UC || 17 oktober 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1175) Margo || 1930 UD || 17 oktober 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1176) Lucidor || 1930 VE || 15 november 1927 || E. Delporte
|-
| (1177) Gonnessia || 1930 WA || 24 november 1927 || L. Boyer
|-
| (1178) Irmela || 1931 EC || 13 maart 1931 || M. F. Wolf
|-
| (1179) Mally || 1931 FD || 19 maart 1931 || M. F. Wolf
|-
| (1180) Rita || 1931 GE || 9 april 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1181) Lilith || 1927 CQ || 11 februari 1927 || B. Jekhovsky
|-
| (1182) Ilona || 1927 EA || 3 maart 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1183) Jutta || 1930 DC || 22 februari 1927 || K. Reinmuth
|-
| (1184) Gaea || 1926 RE || 5 september 1926 || K. Reinmuth
|-
| (1185) Nikko || 1927 WC || 17 november 1927 || O. Oikawa
|-
| (1186) Turnera || 1929 PL || 1 augustus 1929 || C. Jackson
|-
| (1187) Afra || 1929 XC || 6 december 1929 || K. Reinmuth
|-
| (1188) Gothlandia || 1930 SB || 30 september 1927 || J. Comas Solá
|-
| (1189) Terentia || 1930 SG || 17 september 1927 || G. N. Neujmin
|-
| (1190) Pelagia || 1930 SL || 20 september 1927 || G. N. Neujmin
|-
| (1191) Alfaterna || 1931 CA || 11 februari 1931 || L. Volta
|-
| (1192) Prisma || 1931 FE || 17 maart 1931 || A. Schwassmann
|-
| (1193) Africa || 1931 HB || 24 april 1931 || C. Jackson
|-
| (1194) Aletta || 1931 JG || 13 mei 1931 || C. Jackson
|-
| (1195) Orangia || 1931 KD || 24 mei 1931 || C. Jackson
|-
| (1196) Sheba || 1931 KE || 21 mei 1931 || C. Jackson
|-
| (1197) Rhodesia || 1931 LD || 9 juni 1931 || C. Jackson
|-
| (1198) Atlantis || 1931 RA || 7 september 1931 || K. Reinmuth
|-
| (1199) Geldonia || 1931 RF || 14 september 1931 || E. Delporte
|-
| (1200) Imperatrix || 1931 RH || 14 september 1931 || K. Reinmuth|}

Planetoïdenlijsten